Jméno a příjmení Jaroslav Mareš má více nositelů:

 Jaroslav Mareš (herec) (1921–2003) – český herec
 Jaroslav Mareš (biochemik) (* 1951) – český biochemik
 Jaroslav Mareš (cestovatel) (1937–2021) – český spisovatel, cestovatel a zoolog
 Jaroslav Mareš (lední hokejista) (* 1941) – český hokejista
 Jaroslav Mareš (publicista) (* 1977) – český reportér a publicista